Clinton megye (Illinois)
Clinton megye (Indiana)
Clinton megye (Iowa)
Clinton megye (Kentucky)
Clinton megye (Michigan)
Clinton megye (Missouri)
Clinton megye (New York)
Clinton megye (Ohio)
Clinton megye (Pennsylvania)